Maria Krystyna Habsburżanka, Maria Krystyna Joanna Józefa Antonia (ur. 13 maja 1742, zm. 23 czerwca 1798) – arcyksiężna austriacka, księżna cieszyńska, namiestnik Niderlandów Habsburskich. Żona księcia sasko-cieszyńskiego Alberta

Maria Krystyna była czwartą córką Marii Teresy i Franciszka Lotaryńskiego (ich piątym z kolei dzieckiem). 8 kwietnia 1766 roku poślubiła księcia cieszyńskiego Alberta w Wiedniu. Maria Krystyna i Albert Saski mieli jedną córkę Marię Teresę, urodzoną 16 maja 1767 roku w Wiedniu, zmarłą następnego dnia.

Nagrobek Marii Krystyny znajduje się w kościele augustianów w Wiedniu. Wykonany w 1805 przez Antonio Canovę przedstawia on piramidę, do której zdąża żałobny orszak. Sama arcyksiężna pochowana została jednak w rzeczywistości w podziemiach kościoła kapucynów.

Drzewo genealogiczne

Zobacz też 
 Dom Habsbursko-Lotaryński
 Habsburscy książęta cieszyńscy

Przypisy 

Habsburgowie Lotaryńscy
Namiestnicy Niderlandów
Urodzeni w 1742
Zmarli w 1798
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu